Ла-Важоль ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 4,7 км². Население — 98 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de La Vajol
 Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны